Voici la liste des planètes mineures numérotées de 214001 à 215000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 214001 à 215000

214001-214100

214101-214200

214201-214300

214301-214400

214401-214500

214501-214600

214601-214700

214701-214800

214801-214900

214901-215000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000